Cuautla ist der Name folgender mexikanischer Municipios:

* Municipio Cuautla (Jalisco)
 Municipio Cuautla (Morelos)